Henrietta Simone Serrate, född 12 februari 1992 i Göteborg, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon är oppositionsråd i Region Kronoberg sen 1 januari 2019.

Biografi 
Henrietta Serrate är uppvuxen i Växjö.

Utbildning 
Serrate läste naturvetenskapliga programmet på Katedralskolan och tog studenten 2010. Hon har en lärarexamen (inriktning gymnasieskola – ämnen: historia och samhällskunskap) från Linnéuniversitetet. Hon gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning på Kungsmadskolan i Växjö och Stagneliusskolan i Kalmar. Hennes examensarbete i historia handlade om Huseby bruk.

Politikergärning 

Serrate gick med i SSU under valrörelsen 2006. Hon var distriktsordförande för SSU Kronoberg 2011-2016. Hon är sedan 1 januari 2019 oppositionsråd för Socialdemokraterna i Region Kronoberg. Serrate har varit ledamot i regionfullmäktige sedan bildandet 2015 och var dessförinnan ledamot i landstingsfullmäktige från 2010. Under åren 2015-2018 var hon 1:e vice ordförande i folkhälsoberedningen.

2021 utsågs Henrietta Serrate till en av Sveriges mäktigaste politiker under 30 år.
är sedan valet 2018 ledamot i kommunfullmäktige i Växjö kommun. Under 2018 var hon 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden i Växjö kommun.

Serrate är Socialdemokraterna i Kronobergs regionrådskandidat i valet 2022.

Privat 
Serrate bor utanför Växjö, är sambo och har en son (född 2022). Serrate har tävlat i konstsim och vunnit flera SM-medaljer, både individuellt och i lag.

Referenser

Kvinnor
Födda 1992

Levande personer
Kommunalråd i Växjö kommun
Svenska socialdemokratiska kommunalråd
Svenska politiker under 2000-talet
Politiker från Göteborg